Kilian Stobæus kan syfta på:

 Kilian Stobæus den äldre (1690–1742), svensk läkare, professor i Lund
 Kilian Stobæus den yngre (1717–1792), svensk läkare, professor i Lund